Adaílton Martins Bolzan (1977-), Braziliaans voetballer
Adaílton da Silva Santos (1979-), Braziliaans voetballer
Adaílton José dos Santos Filho (1983-), Braziliaanse voetballer
Adaílton dos Santos da Silva (1990), Braziliaans voetballer